2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2010/11 steht für: